Hleb ist der Familienname folgender Personen:

Aljaksandr Hleb (* 1981), belarussischer Fußballspieler
Wjatschaslau Hleb (* 1983), belarussischer Fußballspieler